Zaire bezeichnet:

 die Republik Zaire, von 1971 bis 1997 der offizielle Name der Demokratischen Republik Kongo
 Zaïre (Währung), die Währung der Republik Zaire
 die Bezeichnung des Flusses Kongo in der Republik Zaire
 Bas-Zaire, von 1971 bis 1997 die amtliche Bezeichnung der Provinz Kongo Central der Demokratischen Republik Kongo
 Provinz Zaire, eine Provinz in Angola
 Zaire-Tiefland, eine Küstenregion in Zentralafrika
 Zaire (Schiff, 1884), ein portugiesisches Kanonenboot (1884–1910)
 Zaïre (Voltaire) (), Tragödie von Voltaire, 1733
 Zaïre (Oper) (), eine Oper von Vincenzo Bellini
 Zaire (Oper) eine Oper von Herzog Ernst II.

Zaïre ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Warren Zaïre-Emery (* 2006), französischer Fußballspieler